kW est le symbole du kilowatt, une unité de puissance qui vaut 1 000 watts.

KW est un code, qui signifie :
 Koweït, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .kw
 Cornique (langue indo-européenne), selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Kw est un digramme de l'alphabet latin

Code